Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Hubert Krains :

Rue Hubert Krains à Braives.
 Rue Hubert Krains à Bruxelles.
 Rue Hubert Krains à Les Waleffes.
 Rue Hubert Krains à Waremme.

Krains Hubert Rue